Conway je lahko:

Osebnosti 
 Daniel Conway
 David Conway
 Deborah Conway
 Derek Conway
 Elias Nelson Conway
 Gerry Conway
 Henry Seymour Conway (1721 - 1795), britanski feldmaršal
 Henry Wharton Conway
 James Conway
 James Sevier Conway
 Jill Ker Conway
 Jimmy Conway
 John Conway
 John Blight Conway, ameriški matematik
 John Horton Conway (1937–2020), angleški matematik
 John J. Conway, ameriški poslovnež
 John S. Conway, ameriški zgodovinar
 Jon Conway
 Lynn Conway
 Moncure Daniel Conway
 Rob Conway
 Sean Conway
 Thomas Conway
 Tim Conway, komik
 Tim Conway mlajši
 William Conway
 William Conway
 William Martin Conway

Kraji 
 Conway, Arkansas
 Conway, Massachusetts
 Conway, Missouri
 Conway, New Hampshire
 Conway, Severna Karolina
 Conway, Pensilvanija
 Conway, Južna Karolina
 Conway County, Arkansas
 Conway Cemetery Historic State Park
 Conway National Park, Avstralia

Ladje 
 HMS Conway - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Conway - plovilo/a Vojne mornarice ZDA

Avtomobilizem 
Rolls-Royce Conway